Йоганнесен (; ; ;) — прізвище скандинавського походження. Відомі носії:
 Аксель Йоганнесен — прем'єр-міністр Фарерських островів
 Ерік Йоганнесен — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон
 Кай Лео Йоганнесен — прем'єр-міністр Фарерських островів
 Кнут Йоганнесен — норвезький ковзаняр, олімпійський чемпіон